Мелани Джейн Саут (; родилась 3 мая 1986 года в Кингстоне, Великобритания) — британская теннисистка; победительница 30 турниров ITF (шесть — в одиночном разряде).

Общая информация 
Мелани — одна из трёх детей Шейлы и Джона Сайтов; её братьев зовут Эндрю и Стивен. Отец семейства — футболист, в 1960-е годы игравший за «Фулхэм» и «Брентфорд». Позже они оба занялись теннисом, со временем сначала став тренировать, а затем приведя в теннис и всех своих детей. Саут-младшая впервые пришла на корт в шесть лет. Игра британки наиболее удачно подходит под быстрые покрытия, козырь в её игре — подача, которая часто исполняется с максимальной скоростью, а не с максимальной точностью.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (45)

Победы (24)

Поражения (21)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Великобритании